Рингги́т (, буквально: зазубренный) — национальная валюта Малайзии, состоит из 100 сенов. В обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20, 50 сенов и 1 ринггит, банкноты 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 ринггитов. Являясь платежными очень редко встречается монета в 1 сен. На всех банкнотах с лицевой стороны изображён портрет первого верховного правителя Малайзии Абдул Рахмана.

Слово «ринггит» иногда также используется в Малайзии для обозначения сингапурского или брунейского доллара.

Этимология 
Слово «ринггит» () буквально означает «зазубренный» и первоначально относилось к серебряным испанским долларам с ребром зубчатой формы, которые широко циркулировали в регионе в 16-17 веках. Сингапурский доллар и Брунейский доллар в Малайзии так же называли «ринггит», отсюда официальная аббревиатура RM (Ringgit Malaysia).

Малайское название «ринггит» и «сен» были приняты как официальное название валюты в августе 1975 года. Ранее официально они назывались «доллар» и «цент» по-английски и «ринггит» и «сен» по-малайски.

История 
12 июня 1967 года, малайзийский доллар, выпущенный новым центральным банком, Банк Негара Малайзия (Центральный банк Малайзии), заменил в обращении доллар Малайи и Британского Борнео. Новая валюта сохранила все номиналы предшественницы, исключая номинал в $10 000, и сохранила цветовые схемы старых долларов. В последующие десятилетия банкноты и монеты подверглись небольшим изменениям, включая выпуск монеты в M$1 в 1967 году, изъятие из обращения в 1990-х годах банкнот номиналом M$500 и M$1000.

Знак $ или M$ не сменялся знаком RM до 1990-х годов прошлого века, тогда как международный знак MYR очень широко распространён.

Монеты

Первый выпуск (1967 год) 
Первый выпуск разменных монет — сенов — был произведён в 1967 году. Это были номиналы: 1, 5, 10, 20 и 50 сенов. Затем в 1971 году были выпущены монеты в 1 ринггит (на которых продолжали использовать символ $). Широко отличаясь по диаметру, монеты были отчеканены со схожим дизайном аверса и реверса. На реверсе были изображены недавно завершённое Здание Парламента Малайзии, федеральная звезда и полумесяц, взятые с кантона Государственного флага Малайзии. Все монеты чеканились из никелинового сплава, только монета достоинством в 1 сен из бронзы в период между 1967 и 1972 годами, последующие были из меди в стальной оболочке. Монета 50 сен единственная монета из серии которая подверглась незначительному редизайну — на гурте в 1971 году появились вытесненные буквы «Bank Negara Malaysia».
Чеканка первого выпуска сенов была прекращена в 1989 году, когда была введена в обращение вторая серия. Монеты, тем не менее оставались в обращении до 2008 года, но их количество неуклонно снижалось с 1990-х. Монета $1 была изъята из обращения с введением второй серии монет $1 в 1989 году.

Второй выпуск (1989 год) 
Второй выпуск сенов был введён в обращение в конце 1989 года, были полностью переработаны аверс и реверс, но был сохранён вид гурта, диаметр и композиция предыдущего выпуска монет, начиная с 1989 — монета в 1 ринггит был а изъята из обращения. Изменением стало появление китайского гибискуса (Bunga Raya по-малайски), национального цветка Малайзии, в верхней половине аверса, и изображения предметов исключительно малайской культуры на реверсе.

Монета в 1 ринггит стала единственной, подвергшейся полной ревизии. В дополнение к изменениям аверса и реверса, размер монеты был так же уменьшен с 33 мм до 24 мм, монета стала чеканится из сплава меди, цинка и олова, в противоположность никелину первой серии. Символ $ перешедший на новые монеты, был заменён на «RINGGIT» на монетах, выпущенных после 1993 года. 7 декабря 2005 монета в 1 ринггит была изъята из обращения. Это было сделано отчасти из-за проблем со стандартизацией (было отчеканено две различных версии второй серии) и подделок.

Kijang Emas 
17 июля 2001 Центральный банк Малайзии выпустил в обращение золотые монеты «Kijang Emas» (kingang—вид оленя обитающий в джунглях Малайзии—часть логотипа Центрального банка Малайзии) трёх номиналов RM 50, RM 100 и RM 200. Чеканка монет производилась на Королевском монетном дворе Малайзии. Цена покупки—продажи монет «Kijang Emas» зависит от цен на международном рынке золота.

Банкноты 
Центральный банк Малайзии впервые выпустил банкноты малайзийских долларов в июне 1967 года номиналом $1, $5, $10, $50 и $100. Купюра в $1000 была впервые выпущена в 1968. На лицевой стороне всех малайзийских банкнот изображён портрет первого верховного правителя Малайзии Абдул Рахмана.

Банкоматы обычно выдают купюры RM50 или гораздо реже RM10 в комбинации с RM50.

Малайзийские банкноты долгое время сохраняют цветовую схему, идущую ещё с колониальных времён. Эту схему в купюрах низкого номинала используют также Сингапур и Бруней, и когда Центральный банк Малайзии впервые выпустил купюру в RM2, её лиловый цвет был скопирован на сингапурской $2 банкноте.

 RM1 — голубой
 RM2 — лиловый (изъята из обращения)
 RM5 — зелёный
 RM10 — красный
 RM20 — коричневый/белый (изъята из обращения)
 RM50 — голубой/серый
 RM100 — фиолетовый
 RM500 — оранжевый (изъята из обращения)
 RM1000 — голубой/зелёный (изъята из обращения)

Первый выпуск (1967) 
На аверсе изображён Туанку Абдул Рахман, на реверсе изображён в традиционном дизайне олень Kijang Emas.

Второй выпуск (1982) 
Во втором выпуске, 1982—1984, в дизайне банкнот $1, $5, $10, $20, $50, $100, $500, и $1000 был использован традиционный малайский орнамент. Купюра в $20 была довольно редкой. Банкноты второй серии ещё встречаются время от времени.

Отметки для слепых в левом верхнем углу были убраны во второй ревизии 1986 года.

В 1999 году выпуск купюр RM500 и RM1000 был прекращён и они были изъяты из обращения. Это было следствием азиатского монетарного кризиса 1997 года, когда огромное количество ринггитов были вывезены из страны, чтобы стать предметом торговли. В связи с этим банкноты были из обращения и сумма вывозимых из страны банкнот была ограничена в 1000 ринггитов.

В 1993 году выпуск купюр в $1 был прекращён и она была заменена на монету в $1.

Третий выпуск (1996 год) 
Современный и третий выпуск с дизайном в духе Wawasan 2020 был выпущен в обращение в период 1996—1999 годы. Были выпущены купюры номиналом RM2, RM5, RM10, RM50 и RM100, причём купюры достоинством RM50 и RM100 имели дополнительно голографическую нить для защиты от подделок.

В 2000 году была перевыпущена купюра в RM1, заменившая изъятые из обращения купюру RM2 и монету в RM1. Монета RM1 была изъята из обращения 7 декабря 2005.

В 2004, Центральный банк выпустил в обращение новую купюру в RM10 с новыми элементами защиты, включая голографическую полосу, которая ранее была применена в банкнотах RM50 и RM100. Так же была выпущена новая полимерная банкнота RM5 с характерным прозрачным окошком. Обе новые банкноты были почти идентичны оригинальному дизайну третьей серии. Центральный банк планирует постепенно заменить все бумажные банкноты по мере их иъятия на полимерные.

Четвёртый выпуск (2008) 
В начале 2008 Центральный банк выпустил банкноту RM50 нового дизайна, которая была введена в обращение 30 января 2008 года. Ранее, более 20 000 таких банкнот в специальной упаковке были выпущены банком 26 декабря 2007. В настоящее время не существует официальных заявлений о новом дизайне банкнот других номиналов.

Дизайн новейших банкнот RM50 сохраняет основные сине-зелёные цвета, но использована новая тема, дублирующая «Национальную миссию». На аверсе кроме портрета первого Верховного правителя Туанку Абдула Рахмана справа, в центре появилось изображение национального цветка Малайзии китайского гибискуса. Дизайн узора взят из songket weaving, который служит фоном и каёмкой банкноты, является отражением национальной традиции ткачества и вышивания. На реверсе первых 50 миллионов RM50 банкнот изображён первый премьер-министр Малайзии Тунку Абдул Рахман, провозглашающий независимость Малайзии и логотип «50-летия Независимости».

Защитные элементы банкноты включают водяные знаки в виде портрета Верховного Правителя, защитную полосу, микропечать, флуоресцентные элементы, разноцветные скрытые изображения которые изменяют цвет в зависимости от угла зрения, голографическую полосу и изображение которое создаёт муаровый узор для защиты от подделок путём фотокопирования.

В конце 2007 года, новые RM50 банкноты были сокращены Центральным банком, так как некоторые малайзийские банкоматы не смогли принимать эти банкноты. Эта проблема не предаётся огласке, по этой причине купюры являются предметом коллекционирования.

Режим валютного курса

Примечания

Ссылки 
 Курс Малайзийского ринггита к Российскому рублю на сегодня, hqrates
 Монеты Малайзии, Феодосийский музей денег
 Банкноты Малайзии, Феодосийский музей денег
 Галерея банкнот Малайзии

Ринггит
Деньги Малайзии
Азиатские валюты